Whitney (családnév)
 Whitney (keresztnév)
 Whitney (betűtípus)

 Amerikai Egyesült Államok
 Whitney (Alabama)
 Whitney (Idaho)
 Whitney (Kalifornia)
 Whitney (Maine)
 Whitney (Michigan)
 Whitney (Nebraska)
 Whitney (Nevada)
 Whitney (Nyugat-Virginia)
 Whitney (Oregon)
 Whitney (Texas)
 Whitney (Washington)

Film
 Whitney (film, 2015)
 Whitney (film, 2018)
 Whitney (televíziós sorozat)

Zene
 Whitney, Whitney Houston-album
 Whitney amerikai rockegyüttes